Javier Rodríguez Nebreda, mais conhecido por Javi Rodríguez (Barcelona, 26 de Março de 1974) é um futebolista de salão espanhol.

Em 2005, ele foi eleito o Melhor Jogador do Mundo de Futsal pela FIFA

Conquistas e Honrarias 
1 Melhor Jogador do Mundo de Futsal pela FIFA (2005)
2 Copa do Mundo de Futsal (2000, 2004)
1 Vice-campeonato Copa do Mundo de Futsal (2008)
3 Ligas Espanholas de Futsal (99/00, 00/01, 10/11)
1 Supercopa de España (2004)
2 Copa del Rey (2011, 2012)
1 Spanish Cup (2011)
1 European Clubs Tournament (2001)
3 UEFA Futsal Cups (2002, 2003, 2012)
4 UEFA Futsal Championship (2001, 2005, 2007, 2010)
1 Silver Ball (World Cup China Taipei 2004)
1 MVP Ligas Espanholas de Futsal (2001)
2 best right midfielder (2001, 2004)

Links Externos 
 rfef.es/
 lnfs.es/
 ogol.com.br/

Nascidos em 1974
Jogadores de futsal da Espanha